

Акшоки — село, Айиртауський район, Північноказахстанська область
 Акшоки — село, Аягозький район, Абайська область
 Акшоки — село, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Акшоки — село, Урджарський район, Абайська область